Vladislav Stepanovitch Kara - en russe :  - (né le  à Tynda dans l'oblast de l'Amour en Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier.

Biographie

Carrière en club 
Né à Tynda, il a six ans quand sa famille déménage à Salekhard. Il débute le hockey sur glace à l'Iamal Salekhard. À douze ans, il quitte sa famille et part jouer au hockey au Gazovik Tioumen. Après un bref passage à l'Avtomobilist Iekaterinbourg en 2013, il rejoint le Dragouny Mojaïsk et débute en junior dans la MHL B en 2013-2014. Il finit la saison 2014-2015 en Slovaquie chez le HK Trnava dans la deuxième division du championnat moins de 18 ans. Il revient en Russie à l'Irbis Kazan. Il débute en senior en 2016-2017 avec les Bars Kazan, club ferme des Ak Bars Kazan dans la VHL. Il est sélectionné au quatrième tour, en cent-vingt-quatrième position par les Maple Leafs de Toronto lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2017. L'entraîneur des Ak Bars Kazan Zinetoula Bilialetdinov le titularise pour la première fois le  face au Torpedo Nijni Novgorod.

Au niveau international 
Il représente la Russie en sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2014-2015 || Dragouny Mojaïsk || MHL B || 40|| 21|| 27|| 48|| 109|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || HK Trnava || Slovaquie 18 ans 2 || 9|| 9|| 16|| 25|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Irbis Kazan  || MHL || 41|| 4|| 9|| 13|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || Irbis Kazan || MHL || 31|| 11|| 9|| 20|| 10|| 7|| 4|| 1|| 5|| 4
|-
| 2016-2017 || Bars Kazan  || VHL || 34|| 3|| 5|| 8|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || Irbis Kazan || MHL || 2|| 1|| 2|| 3|| 0|| 5|| 2|| 3|| 5|| 0
|-
| 2017-2018 || Ak Bars Kazan || KHL || 11|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || Bars Kazan || VHL || 33|| 9|| 6|| 15|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || Irbis Kazan || MHL || 4|| 2|| 4|| 6|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || Ak Bars Kazan || KHL || 41|| 3|| 2|| 5|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || Bars Kazan || VHL || 25|| 5|| 11|| 16|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || Ak Bars Kazan || KHL ||27 || 4 || 4 || 8 || 12 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || Bars Kazan || VHL || 25 || 7 || 14 || 21 || 16 || 9 || 3 || 3 || 6 || 8
|-
| 2020-2021 || Severstal Tcherepovets || KHL || 17|| 1|| 2|| 3|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || Molot Prikamie Perm || VHL || 14|| 2|| 2|| 4|| 25|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || HK Spartak Moscou || KHL || 6 || 0 || 0 || 0 || 0 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2020-2021 || Khimik Voskressensk || VHL || 3|| 0|| 1|| 1|| 2|| 3|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2021-2022 || Iougra Khanty-Mansiïsk || VHL || 30|| 17|| 11|| 28|| 25|| 15|| 3|| 2|| 5|| 0
|-
| 2022-2023 || HK Vitiaz || KHL || 67|| 20|| 15|| 35|| 11|| 5|| 0|| 2|| 2|| 2

Références 

Naissance en avril 1998
Attaquant de hockey sur glace
Joueur russe de hockey sur glace
Choix de repêchage des Maple Leafs de Toronto
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Joueur du Severstal Tcherepovets
Joueur du Molot Prikamie Perm
Joueur du HK Spartak Moscou
Joueur du Khimik Voskressensk
Joueur du Iougra Khanty-Mansiïsk
Joueur du HK Vitiaz